Název Chvalovice má více obcí: 
 Chvalovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo;
 Chvalovice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice;

… nebo částí obcí:
 Chvalovice (Kovanice) – část obce Kovanice v okrese Nymburk.

Slovo Chvalovice se objevuje také v názvech obcí:
 Žlebské Chvalovice – obec v okrese Chrudim;

… nebo částí obcí:
 Klucké Chvalovice – část obce Zbýšov v okrese Kutná Hora;
 Velké Chvalovice – část města Pečky v okrese Kolín.

Externí odkazy